Les Vipers sont une milice séparatiste camerounaise. Décrits comme un groupe d'autodéfense local, il coopère avec les Forces de défense de l'Ambazonie et les Forces de défense du Cameroun méridional. Le groupe a été fondé au début de la crise anglophone au Cameroun, et en décembre 2017, il commandait entre dix et 30 combattants.

Les Vipers ont revendiqué l'incendie de bâtiments gouvernementaux. En mai 2018, ils ont été mis en cause dans l'incendie d'un centre d'examen à Bamenda.

Références 

Organisation indépendantiste
Ambazonie
Faction armée indépendantiste
Faction armée en Afrique
Mouvement guérillero